Александра Токарева:
 Токарева, Александра Васильевна (1926—1992) — Герой Социалистического Труда, свинарка. 
 Токарева, Александра Феликсовна (1926—2015) — советский художник, живописец.